Municipio Cedeño puede referirse a:Municipio Cedeño (Monagas)

Lugares
 Municipio Cedeño (Bolívar)
 Municipio Cedeño (Monagas)
 Cedeño (Yarumal)

Personas
 Cedeño, un apellido.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Andújar Cedeño Donastorg (1969-2000), beisbolista dominicano; hermano de Domingo Cedeño.
 Antonio Mateo Cedeño Ante (1871-1957), pintor mexicano.
 César Cedeño Encarnación (n. 1951), beisbolista dominicano.
 Diógenes Cedeño Cenci (n. 1927), político y ensayista panameño.
 Domingo Antonio Cedeño Donastorg (n. 1968), beisbolista dominicano; hermano de Andújar Cedeño.
 Eligio Cedeño (n. 1964), banquero venezolano.
 José Antonio Cedeño (n. 1939), pintor cubano.
 José Gregorio Cedeño  (1830—1891). Militar venezolano, líder de la Revolución Reivindicadora. La Asamblea Constituyente del país lo nombró segundo presidente interino de Venezuela, tras la muerte de Francisco Linares Alcántara en 1878, cargo que rechazó para liderar la mencionada revolución contra el primer presidente interino, Gregorio Valera; logrando derrocarlo e instaurar nuevamente a Antonio Guzmán Blanco, como Jefe Supremo.
 Lumidee Cedeño (n. 1984), rapera y cantante estadounidense.
 Manuel Cedeño (1780-1821). Oficial del ejército de Venezuela. Participó en la Batalla de Urica, donde muere José Tomás Boves. Simón Bolívar, lo encargó de apresar a Manuel Piar, misión que cumplió en Aragua de Maturín. Murió en la Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821.
 Margarita María Cedeño Lizardo (n. 1965), abogada dominicana.
 José Luis Cedeño Umanés (n. 1962), Musicólogo, investigador y coleccionista venezolano de la música popular contemporánea de su país y del mundo.
 Ronny Alexander Cedeño Salazar (n. 1983), beisbolista venezolano.
 Rubén Cedeño, músico venezolano.
 Thalía Cedeño, poetisa y periodista de Ecuador.